Briar Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Briar Lake (Lake County, Minnesota)
 Briar Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Briar Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Briar Lake (Nova Scotia)